Þórðarson (transkribiert Thordarson) ist ein isländischer Name.

Bedeutung 

Der Name ist ein Patronym und bedeutet Sohn des Þórður. Die weibliche Entsprechung ist Þórðardóttir (Tochter des Þórður).

Namensträger 

 Björn Þórðarson (1879–1963), isländischer Politiker
 Eysteinn Þórðarson (1934–2009), isländischer Skirennläufer
 Guðlaugur Þór Þórðarson (* 1967), isländischer Politiker
 Jón Þórðarson († nach 1397), isländischer Autor
 Sigurjón Þórðarson (* 1964), isländischer Politiker
 Sighvatur Þórðarson (995–um 1047), Skalde im Gefolge Olavs des Heiligen
 Sturla Þórðarson (1214–1284), isländischer Politiker und Historiograph
 Teitur Þórðarson (* 1952), isländischer Fußballspieler und -trainer
 Þórbergur Þórðarson (1888–1974), isländischer Schriftsteller

 Tomas Thordarson (* 1974), dänischer Sänger
 Úlfar Þórðarson (1911–2002), isländischer Wasserballspieler

Patronym
Isländischer Personenname